Кын — река в Пермском крае России, левый приток реки Чусовая. Впадает в Чусовую в 161 км от её устья. Река, в верховьях носящая название Мягкий Кын, начинается в урочище Северном и сливается в районе станционного посёлка Кын с рекой Каменный Кын, имеющей истоки у западного склона горы Каменной в районе станции Рассоленки. Устье Кына — у села Кын.

Топонимика 
Название «Кын» — коми-пермяцкого происхождения, от  — «мёрзлый», «холодный».

Гидрологические характеристики 
Длина водотока 34 км, водосборная площадь 422 км². В месте впадения в Чусовую расположено село Кын.

Водосборная территория 
Рельеф водосбора холмистый, горные породы — известняки, развит карст. В 1,5 км от устья на правом берегу выходит сероводородный источник, вода которого используется для лечения. В 2 км выше по течению, в карстовой воронке на берегу находится Кыновская пещера, объявленная геологическим памятником природы.

Основные притоки 
В реку впадает большое количество (до 80) притоков, большинство из них длиной менее 10 км. Основные притоки (расстояние в километрах от устья):
 1,6 км: река Сухая (справа, длина 20 км)
 3 км: река Большая Мишариха (слева, длина 18 км)
 9,3 км: река Ломовка (справа, длина 14 км)
 14 км: река Каменный Кын (справа, длина 12 км, считается одним из истоков)

Гидротехнические сооружения 

В середине XVIII века на реке близ её впадения в Чусовую был построен Кыновский железоделательный завод. Для приведения в движение заводских механизмов силой воды на Кыне было построено три плотины, образовавших речные запруды: Верхняя (Григорьевская), Средняя и Нижняя (Мельничная). В 1862 году в результате сильного наводнения все три плотины были размыты, но затем их восстановили. Средняя плотина существовала до 1930-х годов.

В настоящее время пруд у Средней плотины спущен, на месте плотины можно увидеть насыпь, бревенчатые срубы и сваи, подпорную каменную стенку. Современная площадь пруда составляет 0,28 км² (код водного объекта 10010100621211100002348).

В пределах села Кын через реку перекинуто два автомобильных моста.

Данные государственного водного реестра 
 Код водного объекта: 10010100612111100010928
 Бассейновый округ: Камский бассейновый округ (10)
 Речной бассейн: Кама (1)
 Речной подбассейн: Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки) (1)
 Водохозяйственный участок: Чусовая от г. Ревда до в/п пгт. Кын (6)

Примечания 

Притоки Чусовой
Реки Лысьвенского городского округа